Cratere Kunowsky – cratere lunare
 Cratere Kunowsky – cratere su Marte